Тауа (Бразилия) — муниципалитет в штате Сеара
 Тауа (Рио-де-Жанейро) — район в Северной Зоне города Рио-де-Жанейро, Бразилия.